Sartorius – cognome italiano
 Émile Sartorius – calciatore francese
 Jacob Sartorius – cantante statunitense